Zkratka FAP má více významů:
 
 Familiární adenomatózní polypóza – dědičné onemocnění tlustého střeva 
 Força Aérea Portuguesa – portugalské vojenské letectvo
 Fabrika automobila Priboj – jugoslávská automobilka
 Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei (Svobodná Německá dělnická strana) – neonacistická strana
 Internetový slang pro masturbaci (většinou mužskou)
Fyzický adresový prostor

Reference 

Zkratky